Horopito bezeichnet

 zwei Pflanzenarten der Gattung Pseudowintera in der Sprache der Māori
Horopito (Neuseeland), Ort in Neuseeland